Milon est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Milon est un prénom masculin peu usité.

Milon est aussi un patronyme.

Saints des églises chrétiennes 
 Milon (+ 1158), occupa l'ancien siège épiscopal de Thérouanne en Artois, supprimé depuis ; fêté le 16 juillet.
 Milon (+ vers 730 ou 740), moine de Saint-Wandrille à Fontenelle, puis ermite à Caudebec en Normandie ; fêté le 18 août.

Ecclésiastique 
 Milon (cardinal de Saint-Aubin), cardinal du  et début .

Personnalités portant ce prénom 
 Milon de Crotone, un des plus célèbres athlètes de la Grèce antique.
 Milon de Tarente, général épirote sous les ordres de Pyrrhus .
 Milon Ier de Montlhéry, seigneur de Montlhéry.
 Milon II de Montlhéry, seigneur de Bray et de Montlhéry, vicomte de Troyes, fils de Milon  le Grand.
Milon de Saint-Amand, moine, historienne et poète
 Milon de Grancey (? - 944), évêque d'Autun
 Milon IV du Puiset (? - 1219), dernier comte de Bar-sur-Seine, vicomte de Chartres.
 Milon de Dormans (? - 1387),  prélat français, chancelier de France en 1380.
 Milon de Trèves (? - 753), évêque de Reims et de Trèves.

Personnalités portant ce patronyme 
 Alain Milon (1947-), homme politique ;
 Alain Milon, philosophe et universitaire ;
 Annie Milon (1970-), actrice française ;
 Bernardino Milon (1829-1881), militaire et homme politique italien ;
 Bertrand Milon, diplomate breton du , fondateur de l'université de Nantes ;
 Jean Milon (1946-), Universitaire, Économiste de l'Environnement;
 Joseph Milon, peintre provençal du  ; 
 Louis Milon, danseur ;
 Michaël Milon, karatéka français ;
 Titus Annius Milo, souvent francisé en « Milon », homme politique romain de la fin de la République, défendu par Cicéron dans le discours  ;
 Le Père Milon, conte de Guy de Maupassant.

Toponymes 
 Milon-la-Chapelle, commune des Yvelines (78).
 La Ferté-Milon, commune de l'Aisne (02).
 Mazé-Milon,  commune de Maine-et-Loire (49).
 La Tête de Milon, sommet des Alpes pennines, en Suisse, culminant à .

Références

Homonymie de prénom